Palmas del Socorro kan syfta på:

Colombia 

 Palmas del Socorro (kommun), Santander, 
 Palmas del Socorro (ort), Santander,